Евгений Лазаревич Худяко́в (21 апреля 1906 — 24 ноября 1964) — журналист, заместитель главного редактора газеты «Известия», первый декан факультета журналистики МГУ .

Биография 
Родился в 1906 году в селе Секисовское (Казахстан) в крестьянской семье. От рождения у него не было кисти правой руки.

Закончил сельскую приходскую школу, затем училище. Был учеником и впоследствии другом писателя А. М. Волкова. После окончания Ленинградского комвуза поступил в Московский коммунистический институт журналистики, после войны окончил Высшую партийную школу.

В юности сотрудничал в местных газетах Восточно-Казахстанской области, был членом литературного объединения Звено Алтая, в создании которого принимал участие П. П. Бажов. Первые очерки и рассказы опубликованы в краевой газете Советская степь.

В 1928 году в Усть-Каменогорской типографии отдельной книгой издан его рассказ «Поляна». В 1931 году Евгений Лазаревич становится редактором гурьевской «Рабочей правды», затем семипалатинской «Прииртышной правды». В эти годы изданы его книги «В борьбе за рыбу» и «Страницы былого».

С 1933 года Евгений Лазаревич работал в центральной печати, в газете «Пищевая индустрия»: сначала литсотрудником, а в январе 1938 года стал главным редактором. В 1940 году редактирует газету «Рыбная промышленность». Во время Великой Отечественной войны работал на административных должностях, был награждён орденом «Знак Почёта»

После войны перешёл в газету «Известия»: в 1948 году вошёл в редакционную коллегию, был заведующим экономическим отделом, с 1950 года — заместитель главного редактора. С этого поста в 1952 году он был направлен на только что созданный факультет журналистики МГУ, став его первым деканом. Он также возглавил кафедру истории, теории и практики советской печати, преобразованную в 1963 в две кафедры: теории и практики партийно-советской печати и истории партийно-советской печати.

В 1957 году Евгений Лазаревич издал курс лекций по теории и практике печати, завершил книгу о М. И. Калинине — публицисте, под его редакцией вышло несколько методических пособий для студентов-заочников. Принимал участие в работе оргбюро Московского отделения журналистов, Правлении союза журналистов СССР.

В конце 1963 года в связи с ухудшением состояния здоровья Евгений Лазаревич обратился к ректору МГУ Ивану Петровскому с просьбой об освобождении его от обязанностей декана. 24 ноября 1964 года он умер.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» — 1943 год
 Орден Трудового Красного Знамени — 1949 год
 Орден Трудового Красного Знамени — 1961 год

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»

Журналисты XX века
Журналисты СССР
Журналисты Казахстана
Деканы факультета журналистики МГУ
Журналисты газеты «Известия»
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Члены Союза журналистов СССР